Funeral Party
 titolo originale del film Il funerale è servito